Orfani – plurale di orfano, persona priva di genitori
Orfani – ex comune greco, dal 2011 parte di Pangaio
Orfani – serie a fumetti della Sergio Bonelli Editore
Orfani – opera teatrale di Lyle Kessler
Orfana (editoria) – Tipicità grafica pertinente all'impaginazione